El Día del Médico de las Américas o Día del estudiante Médico fue propuesto  en el Congreso Panamericano que se celebró en 1953 en Texas, Estados Unidos a celebrarse el 14 de marzo de cada año, en homenaje a Carlos Juan Finlay Barrés, médico y científico cubano que descubrió que la fiebre amarilla era transmitida por un vector: el mosquito Aedes aegypti.

Día Panamericano del Médico 
En 1953, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el Congreso Panamericano de Dallas, proclamó el 3 de diciembre como Día Panamericano del Médico.

Celebración del Día del Médico en diferentes países

Referencias

Véase también 
 Médico

Enlaces externos 
 Sitio web oficial del Día Panamericano del Médico

Celebraciones del día
Día Internacional